Ehrenberg se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christian Gottfried Ehrenberg
 Carl August Ehrenberg